Dahlquist ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Dahlquist (Christopher Charles Dahlquist; * 1962), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Frederick Dahlquist (* 1943), US-amerikanischer Biochemiker
 Germund Dahlquist (1925–2005), schwedischer Mathematiker
 Gordon Dahlquist (* 1961), US-amerikanischer Schriftsteller
 John Dahlquist (1896–1975), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 Dahlkvist
 Dahlqvist